Live in Hyde Park steht für:

 Live in Hyde Park (Film), britischer Film von Eric Clapton und Julia Knowles (1997)
 Live in Hyde Park (Red-Hot-Chili-Peppers-Album), Musikalbum der Red Hot Chili Peppers (2004)